Первые исторически засвидетельствованные правители Фризии в различных источниках назывались герцогами или королями. Сведения об этой королевской династии сохранились в хрониках времён Меровингов, правивших в это время в государстве франков. В этих хрониках они были названы латинским словом dux (вождь), от которого происходит слово duke («герцог») и родственные слова на других языках (duc, duce, doge, duque и т. д.).

Финн, сын Фолквалда, является полулегендарной фигурой. Он был убит Хенгистом, который позже отправился в Британию и основал королевство Кент. О правителях до Финна рассказывают легенды и мифы более поздних фризов, и они также перечислены здесь в хронологическом порядке.

После перехода под власть франков Фризией правили франкские графы, а также подеста, избираемые фризами.

Список правителей

Короли 
 Финн Фольквальдинг (полулегендарный)
 Аудульф, ок. 600
 Альдгисл I, ? — 680
 Ритзард
 Радбод I, 680—719
 Поппо, 719—734
 Альдгисл II, 734—748
 Гондебальд, 748—760
 Радбод II, 760—786 или 734—754 или 749—775

Графы 
В 775 году франки при Карле Великом взяли под контроль остаток фризской территории и включили его в своё королевство.
 Абба (Альфбад), 777—786
 Нордалах, 786—806
 Герульф Старший, вторая половина IX века
 Герульф Младший, вторая половина IX века
В 922 году Фрисландия вошла в состав графства Голландского.

Подеста 
Подеста был должностным лицом, избираемым фризами и подчинённым королевскому графу.
 Магнус Фортеман, 809 (первый получатель Карелспривилеге)
 Тако Лудигман или Фокко Лудигман, ок. 830 (защищал страну от пиратов)
 Аделбрик Аделен, ок. 830 (одержал победу над шведским герцогом при Коллуме)
 Хессел Хермана, 869—876 (успешно воевал против викингов)
 Иго Галема, 876—910
 Госсе Лудигман, 986—1000
 Сако Реиналда, 1150—1167 (много фризов были приняты в армию для крестовых походов в Святую землю)
 Сикко Сьяэрдема, 1237—1260 (граф Голландии Вильгельм II предложил ему наместническую власть в Фрисландии)
 Рейнир Каминга, 1300—1306 (убит в борьбе против «Danes Noertmannen ende»)
 Хессел Мартена, 1306—1313 (защищал Фрисландию от нападений графов Голландии)
 Юв Ювинга или Йонгхема Ю, 1396 (убит в сражении при Схотерзеил против Альберта I, герцога Баварии)
 Сейтсе Декама, 1397-?
 Гале Ханиа
 Одо Ботниа, ?-1399
 Шурд Аиарда, 1399—1410 (избран схирингерами для управления Остерго)
 Харинг Харинксма, 1399—1404 (избран схирингерами для управления Вестерго)
 Юв Декама, 1494—1498 (управлял только Остерго)
С победой схирингеров над феткоперамиом правление перешло к герцогам Саксонии:
 Альбрехт III, 1498—1500 (назначен Максимилианом I)
 Генрих V, 1500—1505
 Георг Бородатый, 1505—1515

Штатгальтеры 
В 1515 Георг Бородатый продал Фрисландию Карлу V Габсбургу. Габсбурги назначали следующих губернаторов:
 Флорис ван Эгмонт, граф Бюрена и Леердама, 1515—1518
 Вильгельм вон Роггендорф, 1518—1521
 Георг Шенк ван Таутенбург, 1521—1540
 Янко Даувама, 1522
 Максимилиан ван Эгмонт, граф Бюрена, 1540—1548
 Жан де Линь, граф Аремберг, 1549—1568 (в 1556 управление Фрисландией перешло к Филипп II, сыну Карла V Габсбурга)
 Карл ван Бримё, граф Меген, 1568—1572
 Гиллес ван Берлаймо, барон Хиргеса, 1572—1574
 Каспар Роблеский, правитель Бийи, 1574—1576 или 1572—1576
 Георг ван Лалинг, граф Ренненбергa, штатгальтер-предатель, 1576—1581 (после 1580 на службе у Филиппа II)
 Франсиско Вердуго, 1581—1594 (на службе у Филиппа II)
 Вильгельм I Оранский, 1580—1584

В 1581 Фрисландия и шесть других областей восстали и образовали Республику Соединённых провинций. Правление штатгальтеров Оранской династии стала наследственной:
 Вильгельм Людвиг, 1584—1620
 Эрнст Казимир, 1620—1632
 Хендрик Казимир I, 1632—1640
 Вильгельм Фредерик, 1640—1664
 Хендрик Казимир II, 1664—1696
 Йохан Вильгельм Фризо Оранский, 1696—1711
 Вильгельм IV Оранский, 1711—1751 (с 1747 — генеральный штатгальтер Голландской республики)
 Вильгельм V Оранский, 1751—1795 (был генеральным штатгальтером Республики Соединённых провинций, пока она не была уничтожена Наполеоном)

Мифические правители 
В описании одного из курсов в университете Амстердама говорится: «Одной из особенностей фризской историографии и литературы с Средневековья до XIX и XX века является существование всестороннего корпуса фантастических, недостоверных и мистических исторических работ, которые касаются происхождения и идентичности фризов. Известные примеры — средневековые мифы о происхождении фризов (такие как Gesta Frisiorum и Tractatus Alvini), книги учёных-гуманистов XVI века, таких как Suffridus Petrus, Ocko van Scarl и Martinus Hamconius, и подделки XIX века, такие как Tescklaow и Ура-Линда».

В хронике XVII века Мартина Хамкония «Frisia seu de viris rebusque illustribus» перечисляются древние короли Фризии, начиная с Фризо, который будто бы прибыл из Индии во времена Александра Великого. Трактат XIX века Ура-Линда (считается мистификацией) приукрасил эти истории: в нём описана древняя и великолепная история фризов, уходящая корнями на тысячи лет назад. В течение этого времени, согласно трактату, фризов возглавляла череда правительниц, известных как матери народа; первой из них была эпонимная богиня Фрия, прародительница фризов.

Богини и Матери народа 
Согласно книге Ура-Линда
 Фрия, ? — 2194 до н. э. (прародительница фризов, которые якобы населяли всю северную и западную Европу)
 Фаста, 2194 — после 2145 до н. э. (назначена Фрией, когда та вознеслась к звёздам во время ужасного наводнения)
 Медея
 Тиания
 Хелления
 неизвестна
 Минна, 2013 до н. э. (отразила нападение финнов с востока, которые обосновались на фризских землях в Скандинавии)
 неизвестна
 Росамонд, 1631 до н. э. (фризы в Западной Европе восстали и стали кельтами)
 Хеллихт, 1621 до н. э.
 неизвестна
 Франа, ? — 590 до н. э. (убита финнами во время вторжения)
 Адела (de facto), 590—559 до н. э. (предположительно, создала компиляцию текстов, позднее ставшую Ура-Линдой)
 отсутствовала
 Госа, 306 — после 264 до н. э. (избрана после долгого отсутствия матерей народа; приблизительно на всей территории современных Нидерландов правили фризы)
 отсутствовала
 Пронтлик, 60 до н. э. (марионеточная мать народа, назначенная королём Асингой Асконом)

Короли 
Согласно трактатам Frisia seu de viris rebusque illustribus и Ура-Линда
 Фризо, 313—245 до н. э. (Адел I Фризо (de facto), 304—264 до н. э.) (установил военную наследственную монархию)
 Адел, 245—151 до н. э. (Адел II Атарик, 264 — ? до н. э.)
 Уббо, 151—71 до н. э. (Адел III Уббо)
 Асинга Аскон, 71 до н. э. — 11 н. э. (Адел IV Асега Аскар или Чёрный Адел) (обвиняется в том, что нанимал иноземные войска и принёс чуму)
 Диокар Сегон, 11—46
 Диббальд Сегон, 46—85 (возможно, Верритус) (был вынужден принять римскую защиту и, возможно, посетил Рим лично)
 Таббо, 85—130 (возможно, Малорикс)

Примечания

Ссылки 
 Древняя Голландия: История Нижних земель 
 De afstamming van de Hollandse graven 
 Petz, G. H. (редактор). MGH Scriptures. (Ганновер, 1892).

Фризии